Existen distintos edificios en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), construidos como sede del Banco Alemán Transatlántico, entidad financiera dependiente del Deutsche Bank, que ya no existe (hoy el Deutsche Bank tiene sus oficinas en Argentina en el Edificio República). Por ello, estos edificios tienen diferentes utilizaciones en la actualidad:

el Banco Alemán Transatlántico (Calle Balcarce), proyectado por el arquitecto Günther Müller y terminado en 1914. Se encuentra en la esquina nordeste de las calles Balcarce y Adolfo Alsina. Hoy es parte del conjunto de edificios ocupado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
el Banco Alemán Transatlántico (Calle Reconquista), proyectado por el arquitecto Ernesto Sackmann y terminado en 1926. Se encuentra en la esquina noroeste de las calles Reconquista y Bartolomé Mitre.